IT est un sigle qui peut désigner :
 Importation temporaire, dans le domaine des douanes ;
IT, en français ÇA, star de l'auteur Stephen King et clown tueur bien connu de l'histoire du cinéma ;
 Industrie et Technologies, magazine de presse écrite ;
 Intervalle de temps, dans le domaine des télécommunications ;
 Intervalle de tolérance, dans le domaine du dessin industriel ;
 Information Technology, en français Technologie de l'information, désigne le domaine professionnel du traitement de l'information et des systèmes informatiques ;
 IT crowd ou IT Service, Service Informatique en français ;
 Inter-Team, nom donné à une compétition en ligne sur divers jeux-vidéo multijoueurs ;
 Régime de neutre ;
 IT, Incredible Technologies, une entreprise exerçant dans le monde de l'arcade ;
 Infanterie territoriale, une formation militaire ;
 IT, le format utilisé par le logiciel .
 In time : dans le jargon du jeu de rôle grandeur nature allemand, désigne un élément appartenant au monde fictif (diégétique) ; voir aussi IC (in character) et OT (out time).

IT est un code, qui signifie :
 Italie ;
 selon la liste des Internet TLD : .it ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 L'italien, selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 Air Inter, une ancienne compagnie aérienne, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Code